Friedrich Raps ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Raps (Künstler) (bl. 19. Jahrhundert), Künstler und Maler, Vater von August Raps
 Friedrich Raps (Jurist) (1889–1964), Richter beim Reichsfinanzhof, Ministerialbeamter